Пине́да () — испанская фамилия. Известные носители:

 Пинеда Чакон, Алекс (род. 1969) — гондурасский футболист.
 Пинеда, Арнел (род. 1967) — филиппинско-американский певец.
 Пинеда, Борис (род. 1958) — сальвадорский шахматист.
 Пинеда, Гонсало (род. 1982) — мексиканский футболист.
 Пинеда, Даниэлла (род. 1987) — американо-мексиканская актриса, писатель и комик.
 Пинеда, Даниэль (род. 1993) — колумбийский стрелок из лука.
 Пинеда, Джон (род. 1982) — канадский борец.
 Пинеда, Диана (род. 1984) — колумбийская прыгунья в воду.
 Пинеда, Йолимар (род. 1985) — венесуэльская бегунья на длинные дистанции.
 Пинеда, Каролина (род. 1989) — колумбийская футболистка.
 Пинеда, Лилия (род. 1951) — филиппинский политик.
 Пинеда, Луис Мигель (род. 1988) — колумбийский тяжелоатлет.
 Пинеда, Марибель (род. 1980) — венесуэльский стрелок.
 Пинеда, Маурисио (род. 1975) — аргентинский футболист, защитник.
 Пинеда, Орбелин (род. 1996) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Пинеда, Пабло (род. 1974) — испанский актёр.
 Пинеда, Педро (род. 1971) — мексиканский футболист.
 Пинеда, Педро Бенито (? — 1827) — центральноамериканский политик.
 Пинеда Понсе, Рафаэль (1930—2014) — гондурасский политик.
 Пинеда, Рикардо (род. 1993) — гондурасский теннисист.
 Пинеда, Сальвадор (род. 1952) — известный мексиканский актёр.
 Пинеда, Уго (род. 1971) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Пинеда, Франсиско (род. 1959) — испанский футболист, нападающий.
 Пинеда, Хорхе (род. 1939) — колумбийский тяжелоатлет.
 Пинеда, Хосе Лауреано (1802—1853) — никарагуанский политик, Верховный директор страны.
 Пинеда Барнет, Энрике (1933—2021) — кубинский кинорежиссёр, сценарист, критик.
 Пинеда, Эдгар (род. 1997) — гватемальский тяжелоатлет.
 Пинеда, Эрик (род. 1997) — коста-риканский футболист.
 Вирджиния Гутьеррес де Пинеда (1921—1999) — колумбийский антрополог.